Николай Гребнев: Гребнев, Николай Григорьевич (род. 1948) — советский метатель копья.
 Гребнев, Николай Иванович (1944—2020) — российский писатель, публицист.